Republican Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Republican Township (Indiana)
 Republican Township (Kansas)